De Belgische kampioenschappen baanwielrennen zijn een reeks wedstrijden om te bepalen wie Belgisch kampioen wordt in de verschillende onderdelen van het baanwielrennen. Tegenwoordig worden de kampioenschappen altijd gehouden in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, omdat dit de enige officiële olympische baan van 250 meter is in België.

Mannen

Ploegkoers

Puntenkoers

Derny

Keirin

1KM

Omnium

Achtervolging

Ploegenachtervolging 

 2000: Luc De Duytsche, Nicky Vermeersch, Andries Verspeeten & Kenneth Van de Wiele

 2001: Christof Mariën, Jan Meeusen, Steven Thijs & Sven Vervloet
 2002-2005: Niet verreden

 2006: Tim Mertens, Ingmar De Poortere, Kenny De Ketele & Steve Schets
 2007: Tim Mertens, Ingmar De Poortere, Kenny De Ketele & Dominique Cornu
 2008: Tim Mertens, Ingmar De Poortere, Kenny De Ketele & Dominique Cornu
 2009: Tim Mertens, Ingmar De Poortere, Stijn Steels, & Jeroen Lepla
 2010: Jonathan Dufrasne, Ingmar De Poortere, Kenny De Ketele & Steve Schets
 2011: Jonathan Dufrasne, Ingmar De Poortere, Gijs Van Hoecke & Justin Van Hoecke
 2012: Niet verreden
 2013: Tiesj Benoot, Aimé De Gendt, Jonas Rickaert & Otto Vergaerde

Scratch

Sprint

Ploegsprint

Afvalling

Vrouwen

500 meter

Puntenkoers

Keirin

Omnium

Achtervolging

Ploegenachtervolging

Scratch

Sprint

Ploegsprint

Afvalling

Ploegkoers

Bronnen 
 Site web du cyclisme Belge
 Siteducyclisme.net

Belgisch kampioenschap wielrennen
Nationale kampioenschappen wielrennen op de baan